O Mirante de Santo Antonio esta localizado no morro Belomonte, no distrito de Três Irmãos (Cambuci), no município fluminense de Cambuci.

Características 
O local oferece uma privilegiada vista panorâmica de Três Irmãos, do Rio Paraíba do Sul e do distrito de Portela (Itaocara).

O morro do Belomonte possui cerca de 200 metros de altura e se encontra no Parque Nacional de Belomonte.

No dia 7 de julho de 2006, o Mirante Santo Antônio foi eleito símbolo do Norte Fluminense.

Geografia de Cambuci
Atrações turísticas de Cambuci